L'edizione 1963-64 della Primeira Divisão vide la vittoria finale del Benfica.

Capocannoniere del torneo fu Eusébio (Benfica), con 28 reti.

Classifica finale

Verdetti 
  Benfica campione di Portogallo 1963-64, vincitore della Taça de Portugal 1963-1964 e qualificato in Coppa dei Campioni 1964-1965.
  Sporting CP vincitore della Coppa delle Coppe 1963-1964 e qualificato in Coppa delle Coppe 1964-1965.
 Porto finalista della Taça de Portugal 1963-1964 e qualificato in Coppa delle Coppe 1964-1965.
  Belenenses e Leixões qualificati in Coppa delle Fiere 1964-1965.
  Olhanense e Barreirense retrocesse in Segunda Divisão.

Record 
 Maggior numero di vittorie:  (21)
 Minor numero di sconfitte:  (1)
 Miglior attacco:  (103 gol segnati)
 Miglior difesa:  (20 gol subiti)
 Miglior differenza reti:  (+77)
 Maggior numero di pareggi:  (9)
 Minor numero di pareggi:  (2)
 Minor numero di vittorie:  (2)
 Maggior numero di sconfitte:  (19)
 Peggior attacco:  (20 gol segnati)
 Peggior difesa:  (66 gol subiti)
 Peggior differenza reti:  (-40)

Risultati

Voci correlate 
Taça de Portugal 1963-1964

Collegamenti esterni 
 
 
 

Calcio nel 1963
Calcio nel 1964
Campionato portoghese di calcio